Leaf River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leaf River Township (Illinois)
 Leaf River Township (Minnesota)